Tomáš Slavík – czeski narciarz, specjalista kombinacji norweskiej
 Tomáš Slavík – czeski kolarz górski